«Последний бой» — песня Михаила Ножкина, написанная для киноэпопеи из пяти фильмов «Освобождение».

История 
Эта песня была написана Михаилом Ножкиным во время съемок фильма «Освобождение», где Ножкин исполнил роль командира штурмовой роты.
Первый фильм киноэпопеи вышел на экраны в 1969 году.

Когда снимали фильм «Освобождение», Михаил Иванович рассказывал, как во время войны жил во дворе Яузской больницы, одной из старейших в Москве. «Меня ставили на табуретку, — рассказывает Михаил Иванович, — я читал стихи, пел народные песни, частушки, плясал. Помню, как чья-то рука вдруг протягивала мне кусочек сахара или хлеба. И помню прекрасно эту огромную востребованность песни. И двор наш пел, и семья пела, и страна пела. И люди говорили о чем угодно, только не о войне, хорошие, светлые люди. Как-то так получилось, просто вспомнил вот этих ребят в госпитале…»

Исполнители 
В разное время песню исполняли:

 Клавдия Шульженко,
 Дмитрий Хворостовский,
 Иосиф Кобзон,
 Мики Евремович,
 Сергей Безруков,
 группа «Любэ» 
 и др.

Ссылки 
 М.Ножкин: «Последний бой» — это жизненный вопль 
 Песня «Последний бой»: история создания 

Песни 1968 года
Песни на стихи Михаила Ножкина
Песни на русском языке
Песни СССР
Песни Иосифа Кобзона
Песни Клавдии Шульженко